A classificação granulométrica é uma técnica pela qual os diversos tipos de solos são agrupados e designados em função das frações preponderantes dos diversos diâmetros de partículas que os compõem. Estas frações são obtidas através da análise granulométrica. Este tipo de classificação deve ser avaliado com cautela pois, o comportamento do solo nem sempre é condicionado pela fração predominante, apesar dessa restrição, a análise granulométrica é universalmente utilizada.

Não há uma única definição para os intervalos de variação dos diâmetros das partículas. Existem várias escalas em uso pelo mundo como, por exemplo, a Classificação Internacional utilizada pelo MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e o Sistema de Classificação da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

No Brasil, segundo a ABNT NBR 6502/95, a classificação dos solos, de acordo com sua granulometria, é realizada conforme quadro abaixo.

Ver também

 Sistema Rodoviário de Classificação
 Sistema Unificado de Classificação de Solos
 Classificação tátil-visual
 Mecânica dos solos

Mecânica dos solos